Benefit znamená výhoda nebo prospěch.

Může se jednat o:

 Benefit (album) – album skupiny Jethro Tull 
 BeneFit (kosmetika) – kosmetická značka
 zaměstnanecká výhoda – výhoda poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nad rámec jeho mzdy